Sabellina longicauda är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1859. Sabellina longicauda ingår i släktet Sabellina och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
longicauda